Канадский международный автосалон () или CIAS — международная выставка автомобилей и технологий, проходящая ежегодно в феврале в городе Торонто, Канада. Впервые была организована в 1974 году и располагалась рядом с аэропортом. В настоящее время шоу размещается в конференц-центр Метро Торонто. В рамках автосалона проходят премьеры новых, обновлённых и концептуальных автомобилей различных автопроизводителей из многих стран мира, а также дебюты гоночных моделей. Ежегодное число посетителей составляет в среднем  человек из Онтарио и западного Нью-Йорка, участвующих в мероприятии на протяжении всего показа.

Канадский международный автосалон сотрудничает с веб-порталом AutoTrader (принадлежит TRADER Corporation) и ежегодно демонстрирует более 1000 автомобилей, грузовиков и внедорожников, а также концепт-кары, экзотические модели, классические автомобили, мотоциклы и транспортные средства с альтернативной энергетикой.

Примечания

Ссылки 
 

Автосалоны
Мероприятия, регулярно проводимые с 1974 года
Фестивали Торонто
Появились в 1970-е годы в Канаде
1974 год в Канаде